Space launch complex (SLC) () — стартовые комплексы в США:

База Ванденберг, штат Калифорния 

 SLC-3
 SLC-4
 SLC-6

Космический центр Кеннеди 

 SLC-17
 SLC-37
 SLC-40
 SLC-41

См. также 

 Стартовый комплекс
 Launch complex
 SLC

Примечания